El Camí de la Sort és un camí del terme de Castell de Mur, a l'antic terme de Mur, al Pallars Jussà. És en terres de Vilamolat de Mur.

Arrenca de la carretera, anomenada Camí de Vilamolat de Mur o Camí de Casa Ginebrell, cap al nord; baixa per la Solaneta, passa per llevant dels Planells de Josep i de los Tarterons, i finalment arriba a la Sort de Nadal, on acaba el seu recorregut.

Etimologia 
El camí pren el nom de la Sort de Nadal, que és on mena.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya

Sort